Borsthoning (ook massé genoemd), een soort snoepgoed
 Pointe de la Masse, een bergtop in de Franse Alpen

Personen 
 Kylie Masse (1996), Canadees zwemster
 Mike Massé (1970), Amerikaans muzikant
 Victor Massé (1822–1884), Frans componist

Zie ook 
 Massa (doorverwijspagina)